Tumbes pode ser:

Tumbes - uma cidade do Peru, capital da região de Tumbes, da província de Tumbes e do distrito de Tumbes;
Tumbes - uma região do Peru;
Tumbes - uma província do Peru, na região de Tumbes;
Tumbes - um distrito do Peru, na província de Tumbes, região de Tumbes.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos